Plaats in Indonesië
 Kamulan (Durenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Kamulan (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java